NGC 1203-1, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridanus
 NGC 1203-2, een elliptisch sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridanus